Kossy steht für:
 Kossy (Podilsk), ein Dorf im ukrainischen Rajon Podilsk

Kossy ist der Familienname folgender Personen:
 Donna Kossy (* 1957), US-amerikanische Autorin und Herausgeberin

Siehe auch:
 Kossi
 Cossy